Die Saison 2007/08 der Volleyball-Bundesliga begann am 29. September 2007 und endete am 19. April 2008. Der VfB Friedrichshafen wurde zum neunten Mal Deutscher Meister. Zum ersten Mal gab es Live-Übertragungen von Bundesliga-Spielen im Fernsehen.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende zwölf Mannschaften in der ersten Liga:
VC Bad Dürrenberg/Spergau
SCC Berlin
evivo Düren
SG Eltmann
VfB Friedrichshafen
Generali Haching
Hamburg Cowboys
Netzhoppers Königs Wusterhausen
VC Leipzig
Moerser SC
rhein-main volley
SV Bayer Wuppertal

Als Titelverteidiger trat der VfB Friedrichshafen an. Die Mannschaft von Stelian Moculescu galt nach dem Gewinn des Triples (Meister, Pokalsieger, Champions-League-Sieger) im Vorjahr wieder als Favorit. Moers verpflichtete im Sommer den erfahrenen Nationalspieler Ralph Bergmann und Olympiasieger Guido Görtzen, um deutlich besser abzuschneiden als in der letzten Saison. Auch Berlin und Unterhaching versuchten, mit finanziellen Investitionen, den Vizemeister aus Düren zu verdrängen. Bad Dürrenberg/Spergau und Hamburg kamen aus der zweiten Liga. Der Verein rhein-main volley entstand aus einer Fusion der Zweitligisten TuS Eintracht Wiesbaden und tg 1862 Rüsselsheim.

Saisonverlauf 
Friedrichshafen bestätigte seine Favoritenrolle und blieb in den 22 Spielen der Hauptrunde bei einem Satzverhältnis von 66: 8 ungeschlagen. Dahinter entwickelte sich ein enges Rennen um den zweiten Tabellenplatz. Mit einem 3:0-Sieg am letzten Spieltag gegen Moers sicherte sich Berlin diesen Rang, während Haching durch eine Niederlage gegen Eltmann auf den vierten Platz abrutschte. Düren konnte nach drei Finalteilnahmen in Folge nicht an die Erfolge der letzten Jahre anknüpfen. Königs Wusterhausen erreichte zum ersten Mal die Playoffs. Während Bad Dürrenberg den Klassenerhalt schafften, mussten die Aufsteiger rhein-main volley und Hamburg erneut den Gang in die zweite Liga antreten.

Im Viertelfinale setzten sich Friedrichshafen, Berlin und Moers in der Best-of-Three-Serie mit jeweils zwei Siegen durch. Beim Duell zwischen Haching und Düren kam es nach 3:0-Heimsiegen zum Entscheidungsspiel. Ein drittes Spiel war auch im Halbfinale zwischen Berlin und Moers nötig. Haching gewann gegen Moers die Bronze-Medaille. Im ersten Spiel der Finalserie zwang der SCC den VfB in den Tie-Break, verpasste dann aber in eigener Halle den Ausgleich im Best-of-Five. Somit konnte Friedrichshafen mit dem dritten Sieg seinen Titel zum vierten Mal in Folge verteidigen.

Statistik

Hauptrunde

Play-offs

Weblinks 
 Volleyball-Bundesliga Männer Archiv
Ranglisten 2008 (PDF; 442 kB)
DVL.tv - das Internet-TV der Bundesliga

2007/08
Volleyballsaison 2007/08